Aliaksandr Leanidavitch Andryewski - du biélorusse :  - ou Aleksandr Leonidovitch Andrievski - en russe :  - (né le  à Minsk en URSS) est un joueur professionnel biélorusse de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évolue au poste d'attaquant.

Carrière 
Il a commencé sa carrière en 1984 avec le Dinamo Minsk dans la Vyschaïa Liga. Il a remporté le championnat d'URSS 1991 et le championnat de Russie 1992. Il a été sélectionné en dixième ronde en  au cours du Repêchage d'entrée dans la LNH 1991 par les Blackhawks de Chicago. Il a joué un match dans la Ligue nationale de hockey avec les Blackhawks. Hormis une période passée en Amérique du Nord de 1992 à 1994, il a joué en Suisse, Allemagne, Finlande, Italie, Russie et Biélorussie. Il met un terme à sa carrière en 2005. Il devient ensuite entraîneur.

Carrière internationale 
Il a représenté l'URSS en sélections jeunes puis la Biélorussie au niveau international. Il a participé aux Jeux olympiques de 1998 et 2002.

Trophées et honneurs personnels 
 Biélorussie
 1996 : nommé meilleur joueur.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1984-1985|| Dinamo Minsk|| Vyschaïa Liga || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1985-1986|| Dinamo Minsk|| Vyschaïa Liga|| 11|| 3|| 4|| 7|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1986-1987|| Dinamo Minsk|| Vyschaïa Liga|| 38|| 3|| 5|| 8|| 39|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1987-1988|| Dinamo Minsk|| Vyschaïa Liga|| 50|| 2|| 5|| 7|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1988-1989|| Dinamo Minsk|| URSS|| 7|| 1|| 1|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1989-1990|| Dinamo Minsk|| URSS|| 47|| 16|| 12|| 28|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1990-1991|| Dinamo Moscou|| URSS || 44|| 9|| 8|| 17|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1991-1992|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 31|| 9|| 8|| 17|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1991-1992|| HC Fribourg-Gottéron|| LNA|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1992-1993|| Ice d'Indianapolis|| LIH|| 66|| 26|| 25|| 51|| 59|| 4|| 2|| 3|| 5|| 10
|-
| 1992-1993|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan="2"|1993-1994|| Ice d'Indianapolis|| LIH|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Wings de Kalamazoo || LIH|| 57|| 6|| 22|| 28|| 58|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 1994-1995|| HPK Hämeenlinna|| SM-liiga|| 17|| 8|| 9|| 17|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1995-1996|| HPK Hämeenlinna|| SM-liiga|| 43|| 18|| 15|| 33|| 75|| 9|| 7|| 1|| 8|| 4
|-
| 1996-1997|| HPK Hämeenlinna|| SM-liiga|| 42|| 17|| 28|| 45|| 26|| 10|| 2|| 4|| 6|| 2
|-
| 1997-1998|| HPK Hämeenlinna|| SM-liiga|| 25|| 7|| 9|| 16|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| HC Bolzano|| Serie A|| 2|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| HC Bolzano|| Alpenliga|| 35|| 23|| 14|| 37|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Krefeld Pinguine|| DEL|| 13|| 5|| 4|| 9|| 8|| 4|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
|rowspan="2"| 1999-2000|| Revierlöwen Oberhausen|| DEL || 31|| 13|| 18|| 31|| 40|| 12|| 3|| 10|| 13|| 4
|-
| EHC Neuwied|| 2. Bundesliga|| 17|| 10|| 10|| 20|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Revierlöwen Oberhausen|| DEL || 56|| 11|| 13|| 24|| 28|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2001-2002 || Khimik Voskressensk || Vyschaïa Liga|| 35|| 7|| 18|| 25|| 22|| 14|| 7|| 7|| 14|| 8
|-
| 2002-2003 || Khimik Voskressensk || Vyschaïa Liga|| 16|| 2|| 5|| 7|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Wölfe Fribourg|| 2. Bundesliga|| 15|| 9|| 4|| 13|| 4|| 11|| 2|| 1|| 3|| 31
|-
| 2003-2004 || HK Homiel || Ekstraliga || 32|| 14|| 14|| 28|| 16|| 9|| 3|| 1|| 4|| 0
|-
| 2004-2005 || Dinamo Minsk || Ekstraliga || 40|| 8|| 15|| 23|| 46|| -|| -|| -|| -|| -

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 

Naissance en août 1968
Naissance en RSS de Biélorussie
Joueur soviétique de hockey sur glace
Joueur international biélorusse de hockey sur glace
Entraîneur biélorusse de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Wings de Kalamazoo (1974-1995)
Joueur du Ice d'Indianapolis
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du Khimik Voskressensk
Joueur des Krefeld Pinguine
Naissance à Minsk
Joueur du HC Bolzano
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du EHC Freiburg
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Revierlöwen Oberhausen
Joueur du EHC Neuwied